Diese Liste enthält alle offiziellen von der FIFA geführten Spiele der russischen Mannschaft der Männer. Die ersten Spiele bestritt Russland bei den Olympischen Sommerspielen 1912. Die FIFA erklärte die russische Nationalmannschaft zum direkten Nachfolger der Mannschaft der UdSSR bzw. GUS.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus der Sicht der russischen Mannschaft angegeben.
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der russischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der russischen Mannschaft
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 Amat. = Amateure
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 OS = Olympische Sommerspiele
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen

Russisches Kaiserreich

1912 bis 1914

UdSSR

GUS

Russland

1992 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Länderspielbilanzen 

Legende:
 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Weblinks 
 Ergebnisdatenbank der FIFA. de.fifa.com

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Russland
!Landerspiele der russischen Fussballnationalmannschaft